Liebert ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Liebert (* 1981), kanadische Schauspielerin, Model und Produzentin
 Andreas Liebert (* 1960), deutscher Musikwissenschaftler und Romanautor
 Anja Liebert (* 1969), deutsche Politikerin (Bündnis 90-Grüne, MdB)
 Arthur Liebert (1878–1946), deutscher Philosoph
 Benedikt Adam Freiherr von Liebert (1731–1810), deutscher Großkaufmann und Bankier
 Eduard von Liebert (1850–1934), deutscher General und Politiker
 Edwin Mackinnon Liebert (1858–1908), britisch-deutscher Maler
 Eugene Liebert (1866–1945), US-amerikanischer Architekt
 Gösta Liebert (1916–1998), schwedischer Indologe
 Heinz Liebert (* 1936), deutscher Schachspieler
 Johann Adam Liebert (1697–1766), Augsburger Bankier, Juwelier und Silberhändler
 Kathy Liebert (* 1967), US-amerikanische Pokerspielerin
 Ottmar Liebert (* 1959), deutscher Gitarrist
 Otto Liebert (1854–1940), deutscher Fotograf und Ansichtskarten-Verleger
 Pamina Liebert-Mahrenholz (1904–2004), deutsch-britische Bildhauerin und Malerin
 Paul Liebert (1846–1909), deutscher Unternehmer
 Peter Liebert (1939–1970), deutscher klassischer Gitarrist
 Sigisbert Liebert (1851–1929), deutscher Benediktinermönch
 Ulrike Liebert (* 1975), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Ulrike Liebert (Politikwissenschaftlerin) (* 1957), deutsche Politologin
 Ursula Liebert (1933–1998), deutsche Schachspielerin
 Uwe Gerd Liebert (* 1954), deutscher Mediziner und Virologe
 Wolfgang Liebert (Maler) (* 1944), deutscher Maler und Grafiker
 Wolfgang Liebert (* 1957), deutscher Physiker

Liébert ist
 die französische Namensform von Leutbert von Cambrai

Siehe auch:
 Libert